Onderdistrict in Indonesië
 Sumurbandung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sumurbandung (Cikulur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sumurbandung (Cipatat), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java